Sanctuaire Notre-Dame peut faire référence à :

Sanctuaire Notre-Dame d'Altötting

Sanctuaire Notre-Dame-du-Rosaire de San Nicolás de los Arroyos

Sanctuaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Middle Park

Sanctuaire Notre-Dame de Banneux 
 Sanctuaire Notre-Dame de Beauraing

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix de Bembèrèkè

Sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette de Rio de Janeiro

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Sanctuaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Bogota

Sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de Namyang

Sanctuaire Notre-Dame-d'Afrique d'Abidjan
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Présentation d'El Quinche
 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cygne d'El Cisne
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix de La Paz

Sanctuaire Notre-Dame des Grâces de Onuva
 Sanctuaire Notre-Dame d'Arantzazu
 Sanctuaire de Notre-Dame du Rocher de France

Sanctuaire Notre-Dame de Bon Secours

Sanctuaire de Notre-Dame-des-Anges de Pignans
 Sanctuaire Notre-Dame d'Ay
 Sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram
 Sanctuaire Notre-Dame du Château d'Ultrera
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac
 Sanctuaire de Notre-Dame de Garaison
 Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette
 Sanctuaire de Notre-Dame du Laus
 Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes
 Sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland
 Sanctuaire Notre-Dame de Myans
 Sanctuaire Notre-Dame de l'Osier
 Sanctuaire Notre-Dame de Peyragude
 Sanctuaire de Notre-Dame des Vernettes

Sanctuaire Notre-Dame-d'Espérance de Madras

Sanctuaire de Notre-Dame de Knock

Sanctuaire Notre-Dame-du-Rosaire de Pompéi
 Sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces de Livourne
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde de Perloz
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Guérison
 Sanctuaire Notre-Dame-des-Neiges
 Sanctuaire Notre-Dame du Divin Amour
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Splendeur de Giulianova
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Fontaine de Camairago
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce de Voury
 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Garde de Ceranesi
 Sanctuaire Notre-Dame de Montallegro
 Sanctuaire Notre-Dame de Plout

Sanctuaire Notre-Dame de Béchouate
 Sanctuaire Notre-Dame-du-Liban de Harissa

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Désolation de Birkirkara
 Sanctuaire Notre-Dame de Mellieħa

Sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico

Sanctuaire Notre-Dame-de-Cuapa de San Francisco de Cuapa

Sanctuaire Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d'Asuncion

Sanctuaire de la Bienveillante Notre-Dame du Rosaire
 Sanctuaire Notre-Dame-des-Douleurs de Stary Wielisław

Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
 Sanctuaire de Notre-Dame de Lapa
 Sanctuaire de Notre-Dame des Remèdes
 Sanctuaire de Notre-Dame de Peneda

Sanctuaire Notre-Dame du Kasaï

Sanctuaire Notre-Dame-de-Walsingham de Houghton Saint Giles
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Walsingham de Walsingham

Sanctuaire Notre-Dame de Kibeho

Sanctuaire de Notre-Dame de Madhu

Sanctuaire Notre-Dame de Minas
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Montevideo

Sanctuaire Notre-Dame de Betania

Voir aussi 
 Liste de sanctuaires mariaux
 Liste de sanctuaires mariaux en France